Salzviertel steht für
Salzviertel (Einheit), historisches Zürcher Volumenmaß
Salzviertel (Lüneburg), städtische Region